

Patronyme 

 Carolyn Kizer (1925-2014), poétesse américaine ayant remporté le prix Pulitzer de la poésie en 1985 ;
 DeShone Kizer (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 Lynetta Kizer (née en 1990), joueuse américaine de basket-ball.